La Copa de Brasil 2009 fue la 21a edición de la Copa de Brasil. Comenzó en febrero y finalizó el 1 de julio de 2009. En ella, participaron 64 equipos, de ellos 54 clasificados por los campeonatos estaduales y 10 por la clasificación de la Confederación Brasileña de Fútbol. El ganador de la edición anterior no la juega por haber clasificado a la Copa Libertadores 2009.

Resultados

Cuadros 
Equipos que arrancaron como local están marcados con †.

Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 4

Fase final 

 Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.

Final

Enlaces externos 
 Futpédia - Copa do Brasil 2009
 Cero a cero - Copa do Brasil 2006
 Enlace oficial en la web de la CBF

2009
Fútbol en 2009
Deporte en Brasil en 2009